Walworth peut désigner :

Toponymie

Aux États-Unis 
 le Comté de Walworth, un comté de l'État du Dakota du Sud ;
 Walworth, une ville de l'État de New York ;
 Walworth, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 le Comté de Walworth, un comté de l'État du Wisconsin ;
 Walworth, une ville du comté de Walworth, dans l'État du Wisconsin.

Au Royaume-Uni 
 Walworth, un quartier de Londres ;
 Walworth, un village du comté de Durham en Angleterre.